ryż mokry – „padi”
 Profesjonalne Stowarzyszenie Instruktorów Nurkowania (Professional Association of Diving Instructors – PADI)
 Padi – indonezyjski zespół muzyczny